Wärmebilanz, als Prozess auch Wärmehaushalt, als Aspekt der Zufuhr Wärmebedarf und mit dem Adjektiv thermisch bezeichnet:

 die Summe der Wärmeflüsse in einem System, siehe Wärmeübertragung
 in der Chemie die thermische Energie, die zugeführt werden muss und frei wird, siehe Endotherme Reaktion, Exotherme Reaktion
 in der Geowissenschaft die Energiebilanz der Erde ohne Massentransporte, siehe Erde #Globaler Energiehaushalt
 in der Biologie den Verbrauch von Energie für die Körpertemperaturregelung durch Lebewesen, siehe Thermoregulation
 im Bauwesen die Energiemenge, um die gewünschte Innentemperatur aufrechtzuerhalten, siehe Heizwärmebedarf

Siehe auch:

 Energiebilanz (Energiebedarf)